Opera za trzy grosze – sztuka teatralna Bertolta Brechta
 Opera za trzy grosze – filmowa adaptacja sztuki Bertolta Brechta (1931)
 Opera za trzy grosze – spektakl Teatru Ateneum z 1980 roku w reżyserii Ryszarda Peryta